Seo, SEO och SE-O kan ha olika betydelser i svensk text.

 Seo är ett koreanskt efternamn. Den 31 december 2014 var 30 personer med efternamnet Seo bosatta i Sverige.
 SEO är en förkortning av Search Engine Optimization, som på svenska översätts med sökmotoroptimering. Se vidare detta ord.
 SEO är en förkortning av Scandinavian Enterprise Open, som 1973–1990 var en årlig golftävling. Den har senare vanligen kallats Scandinavian Masters.
SE-O är ISO 3166-2:SE-kod för Västra Götalands län

Personer med efternamnet Seo
Personer utan angiven nationalitet är från Sydkorea

Män
 Seo Jong-Ho (född 1980), ishockeyspelare

Kvinnor
 Seo Hyang-soon (född 1967), bågskytt
 Seo Hyo-Sun (född 1966), landhockeyspelare
 Seo Kwang-Mi (född 1965), landhockeyspelare

Källor

Efternamnsförgreningssidor
Koreanska efternamn
Akronymer